(18755) Meduna (1999 GS21) – planetoida z pasa głównego asteroid
 Meduna di Livenza – miejscowość we Włoszech
 Meduna – rzeka we Włoszech

Osoby o nazwisku Meduna 
 Eduard Meduna – czeski szachista
 Vladimír Meduna (pol. Włodzimierz Meduna) – gospodarz i działacz społeczny
 Laszlo von Meduna – węgierski neurolog, pomysłodawca terapii kardiazolem, pentetrazolem.